

Personnalités 

 Caroline Winberg (née en 1985), mannequin suédoise ;
  (née en 1949), artiste suédoise ;
 Kristina Winberg (née en 1965), personnalité politique suédoise, députée européenne ;
  (née en 1947), femme politique suédoise, ministre ; 
 Pernilla Winberg (née en 1989), joueuse suédoise de hockey sur glace.

Voir aussi